Savrin peut faire référence à : 
 Victor Savrin (né en 1944), physicien russe.
 Mitsubishi Savrin, un monospace produit par Mitsubishi Motor de 2001 à 2014.
 Nick Savrinn, un personnage de la série télévisée Prison Break.